Zvočnik je lahko:
 Zvočnik (jezikoslovje)
 Zvočnik (naprava)